Friedrich von dem Bergh ist der Name folgender Personen:

 Friedrich I. von dem Bergh, Graf von dem Bergh 
 Friedrich II. von dem Bergh, Graf von dem Bergh  
 Friedrich III. von dem Bergh, Graf von dem Bergh  
 Friedrich IV. von dem Bergh (1559–1618), niederländischer militärischer Befehlshaber in spanischen Diensten